Varsavaux ist der Familienname folgender Personen:

 César Marie François Varsavaux (1779–1862), französischer Politiker, Mitglied der Nationalversammlung
 Charles Auguste Varsavaux (1866–1935), französischer Fotograf